Чемпионат Южной Америки 1947 года был 20-м чемпионатом Южной Америки, организованным КОНМЕБОЛ. Впервые он прошёл в Эквадоре, который провёл все матчи чемпионата на стадионе Джордж Капвелл в Гуаякиле.  выиграла этот турнир, завоевав свой 8-й титул чемпиона Южной Америки.  отказалась от участия в турнире.

Формат 

Турнир состоял из группового этапа, в котором участвовало 8 команд, где все встречались между собой по разу. Два очка начислялось за победу, одно за ничью и ноль за поражение.

Составы команд

Матчи

Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры 
8 мячей

  Nicolás Falero

6 мячей
  Ди Стефано, Мендес 
  Leocadio Marín

5 мячей
  Вильяльба

Ссылки 
 Чемпионат Южной Америки на rsssf.com

Кубок Америки по футболу
Футбол в Южной Америке в 1947 году
Ноябрь 1947 года
Декабрь 1947 года
Чемпионаты Южной Америки в Эквадоре
1940-е годы в Эквадоре
Международные соревнования по футболу в Эквадоре